

Patronyme 

 Adolf Dimitri Grad (1916-2012), philosophe et écrivain français, spécialiste de la Kabbale.
 Charles Grad (1842-1890), homme politique et écrivain alsacien.
 Geneviève Grad (1944-), actrice française.
 Harold Grad (1923-1986), physicien américain.

Toponymes 
Grad est une terminaison courante signifiant ville dans les langues slaves. 

 Grad est un village de Bosnie-Herzégovine 
 Grad est un village de Serbie
 Grad est une commune de Slovénie
 Grad est un village de la République de Macédoine
 Grad, village de Slovaquie

Mathématiques, physique 
 En mathématiques et en physique, le Gradient (noté grad) fait partie, avec le rotationnel et la divergence, des trois principaux opérateurs différentiels utilisés pour simplifier le calcul vectoriel.
 La méthode de Grad utilisée pour la résolution approchée de l'équation de Boltzmann.

Domaine militaire 
 Le BM-21 Grad est un camion soviétique lance-roquettes multiples.
Patronyme germanique